

Persone
 Albert Preziosi (1915-1943) – aviatore francese
 Alessandro Preziosi (1973) – attore italiano
 Antonio Preziosi (1967) – giornalista, saggista e accademico italiano
 Carmine Preziosi (1943) – ex ciclista su strada italiano
 Costantino Preziosi (1905-1977) – politico e avvocato italiano
 Enrico Preziosi (1948) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Ernesto Preziosi (1955) – politico e accademico italiano
 Filippo Preziosi (1968) – manager ed ingegnere italiano
 Giovanni Preziosi (1881-1945) – politico italiano
 Giuseppe Preziosi (1895-1973) – pittore ed architetto italiano
 Laurent Preziosi (1912-2010) – partigiano francese
 Massimo Preziosi (1942-2019) – politico e avvocato italiano
 Modestino Preziosi (1962) – ultramaratoneta italiano

Altro
 Gruppo Giochi Preziosi – azienda produttrice di giocattoli

Pagine correlate
 Preziosa
 Prezioso